!E
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg E
BadenWurttemberg E